Piramide van Hawara, Amenemat III zijn piramide in Hawara
 Zwarte Piramide, Amenemhat III zijn piramide in Dasjoer